Марк Мэнсон (англ. Mark Manson) — американский предприниматель, блогер, публицист, автор и консультант по личному развитию. Ведёт блог под своим именем на одноимённом сайте. По состоянию на 2019 год написал три книги. Работа «Тонкое искусство пофигизма» заняла шестое место в списке бестселлеров The New York Times.

Ранние годы и образование 
Марк Мэнсон вырос в Остине, штат Техас, США. В 2007 году переехал в Бостон, штат Массачусетс, где окончил Бостонский университет по специальности международный бизнес.

Блоги 
Свой первый блог начал вести в 2009 году. Позже, надеясь заработать в качестве «цифрового кочевника», переехал за границу, начал вести блог и зарабатывал на жизнь в качестве сотрудника маркетингового стартапа.

Свой блог Мэнсон размещает на сайте markmanson.net; в 2014 году число посетителей составляло 400 тыс. в месяц, а к 2016 году это число увеличилось до 2 миллионов. Мэнсон пишет об отношениях, вопросах жизненного выбора, психологии и современной американской культуре.

История публикации 

Свою первую книгу «Models: Attract Women Through Honesty» Мэнсона опубликовал в 2011 году за собственные средства и, к 2014 году было продано более 15 000 экземпляров. В 2017 году книга была переиздана австралийским издательством Pan Macmillan.

Вторая книга Мэнсона «The Subtle Art of Not Giving a F*ck» (в русском переводе Тонкое искусство пофигизма) была опубликована в 2016 году. Заняла шестое место в списке бестселлеров New York Times.

Третья книга Мэнсона «Everything Is F*cked: A Book About Hope» (в русском переводе – Всё хреново. Книга о надежде), продолжение прошлой книги, была опубликована в 2019 году издательством HarperCollins. Российское издание 2022 года подверглось цензуре: несколько строк, в которых автор сравнивает СССР с нацистской Германией, скрыты. Сноска внизу страницы поясняет, что это сделано по требованию российского законодательства.

Литература

Примечания

Ссылки 

Выпускники Бостонского университета
Выпускники Школы менеджмента Бостонского университета
Блогеры США
Писатели США XXI века
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1984 году